Идаррета — испанская фамилия. Известные носители:
 Идаррета, Джон (1963) — испанский самбист и дзюдоист.
 Идаррета, Жулен (1960) — испанский самбист и дзюдоист.